El nombre Migue puede referirse a:

 Migue García (1977-), músico y cantautor argentino;
 Migue García Díaz (1991-), futbolista español;
 Migue González (1980-), futbolista español;
 Migue Montes (1989-), futbolista español;
 Miguel Ángel Benítez Gómez, Er Migue (1983-2004), músico español;
 Miguel Puga, MagoMigue (1968-), ilusionista español.